Stany prowincjonalne (łac. status provinciales, ordines provinciales) – regionalne zgromadzenia stanowe, lokalne organy reprezentujące stany społeczne w Europie XIII–XVIII w. Nazwa parlamentu prowincjonalnego w języku polskim odnosząca się głównie do Francji ancien régime'u (fr. états provinciaux) i Holandii (nid. staten-provinciaal): 
 Stany Prowincjonalne we Francji
 stany prowincjonalne w Holandii:
 Stany Prowincjonalne w Republice Zjednoczonych Prowincji (historyczne):
 Stany Prowincjonalne Fryzji (Staten van Friesland)
 Stany Prowincjonalne Groningen (Staten van Groningen)
 Stany Prowincjonalne Geldrii (Staten van Gelre en Zutphen, Gelderse landdag)
 Stany Prowincjonalne Holandii i Zachodniej Fryzji (Staten van Holland en West-Friesland)
 Stany Prowincjonalne Overijssel (Staten van Overijssel)
 Stany Prowincjonalne Utrechtu (Staten van Utrecht)
 Stany Prowincjonalne Zelandii (Staten van Zeeland)
 Stany Prowincjonalne w Królestwie Niderlandów (współczesne)
Dla innych, niż wyżej wymienione, obszarów używane są nazwy: landtag, kortezy, sejm prowincjonalny, sejmik prowincjonalny i in.

Zobacz też 
 Stany Generalne
 kraj stanów